heb est un code signifiant :
 heb, l’hébreu, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

HEB est un sigle qui peut désigner :
 Haute École de Bruxelles
 H-E-B, une enseigne de grande distribution américaine.

Code